Чуднів — місто в Україні , центр Чуднівського району Житомирської області . 
 Чуднів-Волинський — лінійна вантажно-пасажирська Козятинської дирекції залізничних перевезень Південно-Західної залізниці, розташована у селі Вільшанка Чуднівського району Житомирщини. 
 241538 Чуднів (241538 Chudniv) — астероїд головного поясу.

Див. також
 Чуднов